Брусы — деревня в Руднянском районе Смоленской области России. Входит в состав Кляриновского сельского поселения. Население — 12 жителей (2007 год). 
 
Расположена в западной части области в 21 км к северо-востоку от Рудни, в 10 км северо-западнее автодороги  Демидов - Рудня, на берегу реки Рутавечь. В 23 км юго-западнее деревни расположена железнодорожная станция Рудня на линии Смоленск — Витебск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в октябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Руднянского района (Смоленская область)